Володимир Джон Ондрасік III (), більш відомий під псевдонімом Five for Fighting (нар. 7 січня 1965, Лос-Анджелес) — американський автор-виконавець і музикант. У 2000 році його альбом America Town став платиновим у США, значною мірою через успіх пісні Superman (It's Not Easy). У 2004 році виходить альбом Battle for Everything, що так само стає платиновим, в основному завдяки хіту «100 Years».

Дискографія

Студійні альбоми

Концертні альбоми 

 2007: Back Country

EPs 

 2004: 2 + 2 Makes 5

Сингли

Позиції синглів

Примітки

Посилання 

 
Артисти, відомі під псевдонімами
Автори-виконавці США
Піаністи США
Співаки та співачки США
Уродженці Лос-Анджелеса
Персоналії за алфавітом
Народились 1965
Народились 7 січня
Музиканти Columbia Records